Friedrich Seifriz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Seifriz (Politiker, 1825) (1825–1889), deutscher Politiker, Mitglied der Württembergischen Landstände 
 Friedrich Seifriz (Politiker, 1849) (1849–1912), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker (Deutsche Volkspartei)